Akronymet FCN kan henvise til flere artikler:

 FC Nordsjælland – dansk professionel overbygning af Farum Boldklubs førstehold.
 FC Nordjylland – tidligere dansk professionel overbygning af Idrætsklubben Chang Aalborgs førstehold.

 1. FC Nürnberg – tysk fodboldklub.
 FC Nantes – frank fodboldklub.
 FCN Sankt Pölten – østrigsk fodboldklub.